En France, plusieurs départements possèdent une route départementale 905 ou RD 905. Celles-ci sont principalement issues de déclassements de routes nationales à la suite des déclassements de 1972 ou de 2005.

Liste de RD 905

Issues de déclassements 
 dans l'Aube : ancienne RN 5
 dans l'Aveyron : ancienne RN 605
 en Côte-d'Or : ancienne RN 5
 dans le Jura : ancienne RN 5
 dans la Meuse : ancienne RN 405
 dans le Tarn : ancienne RN 605
 dans l'Yonne : ancienne RN 5

Antennes 
 RD 905A dans l'Aveyron : ancienne RN 605A

Autres cas 
 en Haute-Garonne : déviation sud de Miramont-de-Comminges

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français

905